Piano Bar foi um programa musical português, transmitido pela RTP, em 1988 e apresentado por Simone de Oliveira. Tratava-se de um talk-show com convidados sempre da área musical que interpretavam os seus êxitos. Nele participaram figuras como Paulo de Carvalho, José Cid, Cândida Branca Flor, Alexandra, etc.

Programas da RTP
Programas musicais de Portugal
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1988
Programas de televisão de Portugal encerrados em 1988
Programas de televisão em língua portuguesa
Programas de televisão de Portugal